A 2010-es alpesisí-világkupa – női összetett végeredménye.

Végeredmény

Források 
 FIS: Alpine World Cup 2010 ladies' overall standings (A FIS honlapján az idényzáró csapatversenyen szereplő országok is szerepelnek a listán, ez okozza a helyezési számok eltérését.)

2010-es alpesisí-világkupa